Schildeck bezeichnet:

 Schildeck, Ortsteil von Schondra, Landkreis Bad Kissingen, Bayern, Deutschland
 Schildeck, Dorf im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Szyldak im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Burg Schildeck (Schondra), Höhenburg in der Rhön, Landkreis Bad Kissingen, Bayern, Deutschland
 Burg Schildeck (Simmersfeld), Höhenburg im Schneitbachtal, Landkreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland